Aan, in de Nederlands taal gebruikt als plaatsbepaling en bijwoord
 Aan (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland
 Afghanistan Analysts Network, een onderzoeksorganisatie gevestigd in Afghanistan
 Alexander Aan, gevangengenomen atheïst in Indonesië
 America's Auction Network, een Amerikaanse teleshoppingzender
 Aan (album), een album van BLØF uit 2017
 Aan (film), een Hindi film uit 1952
 Aan: Men at Work, een actiefilm uit 2004 (Bollywood)